

Geografia
 Albertazzi – frazione di Caspoggio in provincia di Sondrio

Persone
 Adolfo Albertazzi (1865-1924) – scrittore italiano
 Daniele Albertazzi (n. 1957) – cestista italiano
 Giorgio Albertazzi (1923-2016) – attore e regista
 Michelangelo Albertazzi (n. 1991) – calciatore italiano
 Silvia Albertazzi (n. 1952) – docente saggista scrittrice
 Simona Albertazzi (n. 1979) – cestista italiana